

Codici 
 A85 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Odessa, di Kryzhanovka
 A85 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A85 – autostrada francese Angers – Vierzon